Демарре Лаэдрик Кэрролл (, род. 27 июля 1986 года) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за клуб НБА «Хьюстон Рокетс». Кэрролл был выбран на драфте НБА 2009 года под общим 27 номером командой «Мемфис Гриззлис». До прихода в НБА выступал за баскетбольные команды Миссурийского университета и Вандербильтского университета.

Профессиональная карьера

Первые годы в НБА 
Кэрролл был выбран на драфте НБА 2009 года в первом раунде под общим 27 номером клубом «Мемфис Гриззлис». Первоначально Демарре в основном выходил со скамейки запасных, а 14 декабря 2010 года был отправлен в фарм-клуб «Дакота Уизардс» из Лиги развития НБА. 5 января его отозвали обратно в основную команду.

24 февраля 2011 года Кэрролл и Хашим Табит были обменены в «Хьюстон Рокетс» на Шейна Баттье. 11 апреля 2011 года «Рокетс» отказались от его услуг.

12 декабря 2011 года «Денвер Наггетс» пригласили баскетболиста принять участие в тренировочном лагере и предложили ему негарантированный контракт. В сезоне 2011/12 годов он принял участие всего в 4 играх «Наггетс» и 4 февраля 2012 года клуб отказался о его услуг .

8 февраля 2012 года Кэрролл подписал контракт с «Ютой Джаз».

Атланта Хокс 
3 августа 2013 года Кэрролл подписал контракт с «Атлантой Хокс». 22 февраля 2014 года он установил свой рекорд результативности, набрав в матче против «Нью-Йорк Никс» 24 очка. 23 декабря 2014 года Демарре обновил свой рекорд результативности, набрав в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» 25 очков и сделав 10 подборов. 2 февраля 2015 года, после того как команда в январе показала результат 17-0, он в вместе со всем стартовым составом «Хокс» был назван игроком месяца Восточной конференции. Спустя пять дней он вновь обновил свой рекорд результативности, набрав 26 очков.

Торонто Рэпторс 
9 июля 2015 года Кэрролл подписал четырёхлетний контракт на сумму 60 млн долларов с «Торонто Рэпторс». За новую команду Кэролл дебютировал 28 октября в матче-открытии сезона против «Индианы Пэйсерс», в котором набрал 14 очков и сделал 8 подборов и помог своей команде одержать победу со счётом 106:99. 7 декабря он был отстранён от игр на неопределённый срок в связи с синяком на правом колене.

Бруклин Нетс (2017—2019) 
13 июля 2017 года был обменян вместе с драфт-пиками первого и второго раундов драфта 2018 года в «Бруклин Нетс» на Джастина Хэмилтона.

Сан-Антонио Сперс (2019-2020) 
6 июля 2019 года Кэрролл был обменян в «Сан-Антонио Сперс» в рамках трехстороннего обмена.

Возвращение в Хьюстон (2020) 
После того как Кэрролл был отчислен «Сперс», 21 февраля 2020 года он подписал контракт с клубом «Хьюстон Рокетс».

Тренерская карьера 
В августе 2022 года Демарре Кэрролл присоединился к тренерскому штабу Майка Буденхольцера в «Милуоки Бакс» в качестве помощника тренера.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 DeMarre Carroll’s Official Website
 ESPN player profile @ espn.go.com
 mutigers.cstv.com

Баскетболисты США
Родившиеся в Бирмингеме (Алабама)
Игроки «Вандербильт Комодорс» (баскетбол)
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Дакота Уизардс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»